Voortgezet speciaal onderwijs, een onderwijsvorm in Nederland
Vernieuwd secundair onderwijs, een voormalig onderwijstype in België
Vennootschap met Sociaal Oogmerk, een bedrijfsvorm in België
Verbond Sectorwerkgevers Overheid, het verbond van overheidswerkgevers en overheidswerkgeversverenigingen in Nederland
Vereniging voor Statistiek en Onderzoek, een brancheorganisatie voor onderzoeksbureaus in Nederland
Verslag Schriftelijk Overleg, het verslag van een schriftelijk overleg tussen een commissie en de regering (Nederland), en bij uitbreiding de benaming voor een daaruit voortkomend debat
Voluntary Service Overseas, een internationale ontwikkelingsorganisatie in onder andere Groot-Brittannië en Nederland
Vereniging van Show Organisatoren, een brancheorganisatie in Suriname